Aardrijkskunde
 El Rama, plaats in Nicaragua
 Prozor-Rama, plaats in Bosnië-Herzegovina
 Rama in Benjamin, plaats in Palestina

Biologie
 Rama (geslacht), vissengeslacht

Godsdienst
 Rama, godheid uit de Hindoeïstische mythologie
 Rama (Bijbelse plaats)

Literatuur
 Rendezvous with Rama, boek van Arthur C. Clarke en drie vervolgen, samen met Gentry Lee geschreven:
 Rama II (boek)
 The Garden of Rama
 Rama Revealed

Media
 Rama (computerspel)

Personen met de achternaam Rama
 Edi Rama, Albanees politicus
 Mike Rama, Filipijns politicus
 Valdet Rama, Kosovaars-Albanees voetballer

Titel
 Rama (titel), titel van de koningen van de Thai uit de Chakri-dynastie:
 Rama I (1737 - 1809)
 Rama II (1767 - 1824)
 Rama III (1788 - 1851)
 Rama IV (1804 - 1868)
 Rama V (1853 - 1910)
 Rama VI (1881 - 1925)
 Rama VII (1893 - 1941)
 Rama VIII (1925 - 1946)
 Rama IX (1946 - 2016)
 Rama X (2016 - heden)